Kwik(I)jodide (Hg2I2)
 Kwik(II)jodide (HgI2)